L'Âge d'argent de la bande dessinée américaine, que l'on fait débuter le plus souvent à l'apparition du nouveau Flash dans le quatrième numéro du comic book  en 1956 et s'achever au début des années 1970, a été une période très riche et créative. De nombreux auteurs et créateurs notables ont marqué cette époque, qu'ils soient rédacteurs en chef, scénaristes, dessinateurs, encreurs, etc. Comme cette période a duré un peu moins de vingt ans, ces auteurs ont parfois participé à l'âge d'or des comics comme Jack Kirby ou la poursuivront durant l'âge de bronze.

Rédacteurs en chef

Scénaristes

Dessinateurs

Encreurs

Lettreur

Références 

auteurs de l'Âge d'argent des comics